Loppsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Loppsjön, Östergötland, sjö i Motala kommun,  (13 ha)
Loppsjön, Lappland, sjö i Arjeplogs kommun,  (34,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn